Розмари́н () — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства . Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.

В кулинарии используют душистые свежие, а также высушенные, свернувшиеся в тонкие трубочки листья одного из видов розмарина (Rosmarinus officinalis) и реже — его корень. Свежие, слегка горьковатые листья источают более чистый и яркий аромат, напоминающий сложную смесь камфоры, эвкалипта, сосны и лимона.

Название 
Название происходит от  «морская роса», которое в английском языке было переосмыслено народной этимологией как «роза Марии» ().

Ботаническое описание 
Розмарин — вечнозелёный средиземноморский кустарник. 

Чашечка яйцевидно-колокольчатая, двугубая, двурасщеплённая; верхняя губа с тремя короткими зубцами; нижняя двузубчатая, трёхлопастная, с крупной средней долей. Две тычинки, пыльники одногнёздные.

Листья противоположные, суженные, линейные.

Классификация

Таксономия 
Розмарин входит в семейство  порядка .

Виды 
Ряд ботаников считают род монотипным. По информации базы данных The Plant List, род включает 5 видов:

См. также 
 Шалфей

Примечания

Литература 
 

Котовниковые
Флора Евразии
Флора Африки